

Turniej główny

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 
 Drabinka eliminacji 

Australian Open 2011
Australian Open – gra pojedyncza kobiet